Poblani – abitanti di La Pobla de Vallbona
Poblani – abitanti di Puebla (stato)
Poblani – abitanti di Puebla de Zaragoza